Heigel ist der Familienname folgender Personen:

 August Heigel (1792–1849), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Cäsar Max Heigel (* 1783, † nach 1847), deutscher Schauspieler, Regisseur und Librettist
 Franz Napoleon Heigel (1813–1888), deutscher Maler
 Gustav Heigel (* 1893), SS-Hauptscharführer im KZ Buchenwald
 Joseph Heigel (1780–1837), deutscher Porträtmaler
 Joseph Franz Heigel (auch Heigl, auch Franz Josef oder Franz Xaver; 1752–1811), deutscher Schauspieler und Regisseur 

 Paul Heigel (1640–1690), deutscher Mathematiker und evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Heigl